Силикат алюминия-калия — неорганическое соединение,
комплексный силикат калия и алюминия с формулой KAlSiO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречаются минералы:
 кальсилит — KAlSiO с примесями Fe, Mg, Ca, Na.
 калиофилит — KAlSiO с примесями Fe, Ca, Na.

Физические свойства 
Силикат алюминия-калия образует бесцветные кристаллы двух модификаций:
 кальсилит — гексагональная сингония, пространственная группа P 622, параметры ячейки a = 0,51589 нм, c = 0,86682 нм, Z = 2.
 калиофилит — гексагональная сингония, пространственная группа P 6/mmm, параметры ячейки a = 2,693 нм, c = 0,852 нм, Z = 54.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения калия
алюминия